Darmian steht für:

 Matteo Darmian (* 1989), italienischer Fußballspieler
 Darmian (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Süd-Chorasan im Iran